{| class="wikitable"
! Naam
! Voorlopige naamgeving
! Datum ontdekking
! Locatie ontdekking
! Ontdekker
|-|-
| (73601) - || 3045 T-2 || 30 september 1973 || Palomar || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| (73602) - || 3053 T-2 || 30 september 1973 || Palomar || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| (73603) - || 3214 T-2 || 30 september 1973 || Palomar || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| (73604) - || 4039 T-2 || 29 september 1973 || Palomar || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| (73605) - || 4041 T-2 || 29 september 1973 || Palomar || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| (73606) - || 4079 T-2 || 29 september 1973 || Palomar || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| (73607) - || 4092 T-2 || 29 september 1973 || Palomar || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| (73608) - || 4155 T-2 || 29 september 1973 || Palomar || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| (73609) - || 5114 T-2 || 25 september 1973 || Palomar || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| (73610) Klyuchevskaya || 1054 T-3 || 17 oktober 1977 || Palomar || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| (73611) - || 2127 T-3 || 16 oktober 1977 || Palomar || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| (73612) - || 2178 T-3 || 16 oktober 1977 || Palomar || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| (73613) - || 2213 T-3 || 16 oktober 1977 || Palomar || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| (73614) - || 2229 T-3 || 16 oktober 1977 || Palomar || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| (73615) - || 2353 T-3 || 16 oktober 1977 || Palomar || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| (73616) - || 2383 T-3 || 16 oktober 1977 || Palomar || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| (73617) - || 2437 T-3 || 16 oktober 1977 || Palomar || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| (73618) - || 2458 T-3 || 16 oktober 1977 || Palomar || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| (73619) - || 3322 T-3 || 16 oktober 1977 || Palomar || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| (73620) - || 3346 T-3 || 16 oktober 1977 || Palomar || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| (73621) - || 3381 T-3 || 16 oktober 1977 || Palomar || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| (73622) - || 3418 T-3 || 16 oktober 1977 || Palomar || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| (73623) - || 3477 T-3 || 16 oktober 1977 || Palomar || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| (73624) - || 3481 T-3 || 16 oktober 1977 || Palomar || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| (73625) - || 3524 T-3 || 16 oktober 1977 || Palomar || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| (73626) - || 3939 T-3 || 16 oktober 1977 || Palomar || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| (73627) - || 4040 T-3 || 16 oktober 1977 || Palomar || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| (73628) - || 4170 T-3 || 16 oktober 1977 || Palomar || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| (73629) - || 4303 T-3 || 16 oktober 1977 || Palomar || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| (73630) - || 4352 T-3 || 16 oktober 1977 || Palomar || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| (73631) - || 4367 T-3 || 16 oktober 1977 || Palomar || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| (73632) - || 4432 T-3 || 11 oktober 1977 || Palomar || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| (73633) - || 4702 T-3 || 16 oktober 1977 || Palomar || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| (73634) - || 5077 T-3 || 16 oktober 1977 || Palomar || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| (73635) - || 5105 T-3 || 16 oktober 1977 || Palomar || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| (73636) - || 5727 T-3 || 16 oktober 1977 || Palomar || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| (73637) Guneus || 1973 SX1 || 19 september 1973 || Palomar || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| (73638) Likhanov || 1975 VC9 || 8 november 1975 || Nauchnyj || N. S. Chernykh
|-
| (73639) - || 1977 EL7 || 12 maart 1977 || Kiso || H. Kosai, K. Hurukawa
|-
| (73640) Biermann || 1977 RM || 5 september 1977 || La Silla || H.-E. Schuster
|-
| (73641) - || 1977 UK3 || 18 oktober 1977 || Palomar || S. J. Bus
|-
| (73642) - || 1978 RV9 || 2 september 1978 || La Silla || C.-I. Lagerkvist
|-
| (73643) - || 1978 UA5 || 27 oktober 1978 || Palomar || C. M. Olmstead
|-
| (73644) - || 1978 UD7 || 27 oktober 1978 || Palomar || C. M. Olmstead
|-
| (73645) - || 1978 VX2 || 7 november 1978 || Palomar || E. F. Helin, S. J. Bus
|-
| (73646) - || 1978 VT3 || 7 november 1978 || Palomar || E. F. Helin, S. J. Bus
|-
| (73647) - || 1978 VL9 || 7 november 1978 || Palomar || E. F. Helin, S. J. Bus
|-
| (73648) - || 1979 ME6 || 25 juni 1979 || Siding Spring || E. F. Helin, S. J. Bus
|-
| (73649) - || 1979 MA9 || 25 juni 1979 || Siding Spring || E. F. Helin, S. J. Bus
|-
| (73650) - || 1981 DN || 28 februari 1981 || Siding Spring || S. J. Bus
|-
| (73651) - || 1981 EJ2 || 2 maart 1981 || Siding Spring || S. J. Bus
|-
| (73652) - || 1981 EN3 || 2 maart 1981 || Siding Spring || S. J. Bus
|-
| (73653) - || 1981 EN6 || 6 maart 1981 || Siding Spring || S. J. Bus
|-
| (73654) - || 1981 ET6 || 6 maart 1981 || Siding Spring || S. J. Bus
|-
| (73655) - || 1981 EL9 || 1 maart 1981 || Siding Spring || S. J. Bus
|-
| (73656) - || 1981 EW12 || 1 maart 1981 || Siding Spring || S. J. Bus
|-
| (73657) - || 1981 EJ13 || 1 maart 1981 || Siding Spring || S. J. Bus
|-
| (73658) - || 1981 EU14 || 1 maart 1981 || Siding Spring || S. J. Bus
|-
| (73659) - || 1981 ER16 || 6 maart 1981 || Siding Spring || S. J. Bus
|-
| (73660) - || 1981 EZ19 || 2 maart 1981 || Siding Spring || S. J. Bus
|-
| (73661) - || 1981 EW25 || 2 maart 1981 || Siding Spring || S. J. Bus
|-
| (73662) - || 1981 ES27 || 2 maart 1981 || Siding Spring || S. J. Bus
|-
| (73663) - || 1981 EL31 || 2 maart 1981 || Siding Spring || S. J. Bus
|-
| (73664) - || 1981 EE34 || 1 maart 1981 || Siding Spring || S. J. Bus
|-
| (73665) - || 1981 EX42 || 2 maart 1981 || Siding Spring || S. J. Bus
|-
| (73666) - || 1981 EH45 || 1 maart 1981 || Siding Spring || S. J. Bus
|-
| (73667) - || 1981 ER45 || 1 maart 1981 || Siding Spring || S. J. Bus
|-
| (73668) - || 1981 EG48 || 6 maart 1981 || Siding Spring || S. J. Bus
|-
| (73669) - || 1981 WL2 || 25 november 1981 || Palomar || C. T. Kowal
|-
| (73670) Kurthopf || 1982 QP || 19 augustus 1982 || Palomar || C. S. Shoemaker, E. M. Shoemaker
|-
| (73671) - || 1984 BH6 || 26 januari 1984 || Palomar || E. Bowell
|-
| (73672) - || 1986 QR || 26 augustus 1986 || La Silla || H. Debehogne
|-
| (73673) - || 1986 RX1 || 6 september 1986 || Palomar || E. F. Helin
|-
| (73674) - || 1988 BN5 || 28 januari 1988 || Siding Spring || R. H. McNaught
|-
| (73675) - || 1988 CF || 8 februari 1988 || Kushiro || S. Ueda, H. Kaneda
|-
| (73676) - || 1988 CD5 || 13 februari 1988 || La Silla || E. W. Elst
|-
| (73677) - || 1988 SA3 || 16 september 1988 || Cerro Tololo || S. J. Bus
|-
| (73678) - || 1988 TY || 13 oktober 1988 || Kushiro || S. Ueda, H. Kaneda
|-
| (73679) - || 1989 SQ2 || 26 september 1989 || La Silla || E. W. Elst
|-
| (73680) - || 1989 SP10 || 28 september 1989 || La Silla || H. Debehogne
|-
| (73681) - || 1989 TL18 || 2 oktober 1989 || Palomar || E. F. Helin, K. J. Lawrence
|-
| (73682) - || 1990 HU5 || 29 april 1990 || Siding Spring || A. N. Zytkow, M. J. Irwin
|-
| (73683) - || 1990 RV3 || 14 september 1990 || Palomar || H. E. Holt
|-
| (73684) - || 1990 SV || 16 september 1990 || Palomar || H. E. Holt
|-
| (73685) - || 1990 SE9 || 22 september 1990 || La Silla || E. W. Elst
|-
| (73686) Nussdorf || 1990 TV1 || 10 oktober 1990 || Tautenburg Observatory || F. Börngen, L. D. Schmadel
|-
| (73687) Thomas Aquinas || 1990 TQ2 || 10 oktober 1990 || Tautenburg Observatory || F. Börngen, L. D. Schmadel
|-
| (73688) - || 1990 VA5 || 15 november 1990 || La Silla || E. W. Elst
|-
| (73689) - || 1991 FK || 17 maart 1991 || Kiyosato || S. Otomo, O. Muramatsu
|-
| (73690) - || 1991 PU2 || 2 augustus 1991 || La Silla || E. W. Elst
|-
| (73691) - || 1991 PB3 || 2 augustus 1991 || La Silla || E. W. Elst
|-
| (73692) Gürtler || 1991 RL3 || 12 september 1991 || Tautenburg Observatory || L. D. Schmadel, F. Börngen
|-
| (73693) Dorschner || 1991 RQ3 || 12 september 1991 || Tautenburg Observatory || F. Börngen, L. D. Schmadel
|-
| (73694) - || 1991 RL15 || 15 september 1991 || Palomar || H. E. Holt
|-
| (73695) - || 1991 RL17 || 11 september 1991 || Palomar || H. E. Holt
|-
| (73696) - || 1991 RQ19 || 14 september 1991 || Palomar || H. E. Holt
|-
| (73697) - || 1991 RT29 || 12 september 1991 || Palomar || H. E. Holt
|-
| (73698) - || 1991 TE || 1 oktober 1991 || Siding Spring || R. H. McNaught
|-
| (73699) Landaupfalz || 1991 TH3 || 4 oktober 1991 || Tautenburg Observatory || F. Börngen, L. D. Schmadel
|-
| (73700) von Kues || 1991 TW4 || 5 oktober 1991 || Tautenburg Observatory || F. Börngen, L. D. Schmadel|}

Planetoïdenlijsten